Cinese mandarino – varietà linguistica del cinese, costituita da diverse lingue e dialetti, utilizzato dal 70% della popolazione cinese
 Lingua cinese standard (o lingua mandarina standard) – lingua ufficiale in Cina, Taiwan e Singapore, parte della varietà cinese mandarino
 Guanhua (o lingua dei mandarini) – lingua franca adoperata dai mandarini dell'Impero durante le dinastie Ming e Qing